Кро́нгельм (, произносится как Крунйельм) — шведский и финляндский графский род, происходящий из Мейсена и называвшийся до возведения в дворянское достоинство Крумбигель.

Предком семьи был Кристофер Крумбигель, саксонский судья. Его сын, Поликарпус, прибыл в Швецию со своим отчимом, поваром королевы Кристины, получил дворянство и был губернатором Вестманланда. Его сыновья, Густав и Саломон, удостоились графских титулов в 1712 и 1719 гг.

После покорения Российской империей Финляндии одна ветвь рода Кронгельм поступила в русское подданство.

Описание герба 
Щит разделён золотым стропилом на две части, в верхней лазоревой части справа серебряный Меркурьев жезл, слева такая же отрезанная птичья нога, а в нижней червлёной части золотой шлем с такою же дворянской короной и лазоревой подкладкой.

Щит увенчан графскою короной и над нею тремя графскими коронованными шлемами. Нашлемники: среднего шлема — три страусовых пера, среднее червлёное, крайние серебряные; правого — взлетающий до половины чёрный орёл, обращённый влево, с червлёными глазами и языком, золотым клювом и с золотой пятиконечной звездой на голове; левого — встающий вправо золотой лев с червлёными глазами и языком, держащий в лапах золотой коронованный шлем, стоящий между двух распростёртых орлиных крыльев: правое крыло серебряно-лазоревое, левое лазорево-серебряное. Намёт: справа лазоревый, слева червлёный, подложен золотом. Щитодержатели: два чёрных орла с червлёными глазами и языками, золотыми клювами и лапами. Герб графов Кронгельм внесён в Часть 16 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 9.

Литература 
 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображён кадуцей
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы